Murri ist der Familienname folgender Personen:

 Linda Murri (1871–1957), italienische Prominente
 Romolo Murri (1870–1944), italienischer Theologe, Politiker, Mitglied der Camera dei deputati und Publizist